Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 11. Wahlperiode (1987–1990). Nach der Bundestagswahl am 25. Januar 1987 fand die die konstituierende Sitzung am 18. Februar 1987 statt.

Zusammensetzung 
Durch das Schreiben der Drei Mächte vom 8. Juni 1990 zur Aufhebung ihrer Vorbehalte insbesondere in dem Genehmigungsschreiben zum Grundgesetz vom 12. Mai 1949 in bezug auf die Direktwahl der Berliner Vertreter zum Bundestag und ihr volles Stimmrecht im Bundestag und im Bundesrat erhielten die 22 West-Berliner Bundestagsabgeordneten (CDU 11, SPD 7, FDP 2, AL (Berlin) 2) das volle Stimmrecht, wodurch sich die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Bundestages von 497 auf 519 erhöhte.

Mit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 zogen 144 Abgeordnete der DDR-Volkskammer in den Bundestag ein, die von der Volkskammer auf der Grundlage ihrer Zusammensetzung gemäß  des Einigungsvertrags gewählt worden waren. Von diesen 144 Abgeordneten gehörten 71 der Allianz für Deutschland an (CDU (63), DSU (8)), 33 der SPD, neun der FDP, 24 der PDS und sieben der Fraktionsgemeinschaft aus Bündnis 90 (5) und den Grünen der DDR (2). Die Zahl der Bundestagsabgeordneten erhöhte sich dadurch von 519 auf 663.

In der Klammer steht jeweils die Zahl der Berliner Abgeordneten.

Präsidium 
 Präsident des Deutschen BundestagesPhilipp Jenninger (CDU) zurückgetreten am 11. November 1988;Rita Süssmuth (CDU) seit 25. November 1988
 Vizepräsidenten des Deutschen BundestagesAnnemarie Renger (SPD)Richard Stücklen (CSU)Heinz Westphal (SPD) Dieter-Julius Cronenberg (FDP)

Fraktions- und Gruppenvorsitzende 
 CDU/CSU-BundestagsfraktionAlfred Dregger
 SPD-Bundestagsfraktion Hans-Jochen Vogel
 FDP-BundestagsfraktionWolfgang Mischnick
 Bundestagsfraktion Die GrünenThomas Ebermann, Bärbel Rust und Waltraud Schoppe bis 26. Januar 1988 Helmut Lippelt, Regula Schmidt-Bott und Christa Vennegerts bis 30. Januar 1989 Helmut Lippelt, Jutta Oesterle-Schwerin und Antje Vollmer bis 15. Januar 1990 Willi Hoss, Waltraud Schoppe (bis 21. Juni 1990), Marianne Birthler (ab 4. Oktober 1990) und Antje Vollmer
 Gruppe der PDSGregor Gysi

Bundesregierung 
 11. März 1987 Helmut Kohl wird mit 253:225:6 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Kohl III

Ausschüsse 
 Der 11. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse: Bundestagsausschüsse des 11. Deutschen Bundestages

Abgeordnete

Einzelnachweise 

 11